Paulo Adolfo Aizen foi, durante longos anos, diretor-gerente da Editora Brasil-América Ltda, mais conhecida como EBAL, fundada por seu pai, Adolfo Aizen. 
Foi diretor-tesoureiro do Sindicato Nacional dos Editores de Livros - SNEL de 1987  a 1990 e de 1993 a 1996.
Atualmente trabalha como consultor gráfico-editorial e ator.

Ligações externas 
 
 
 
EBAL
Editores do Brasil
Editores de banda desenhada
Atores do estado do Rio de Janeiro